

Anno 
 855 o 855 a.C.

Codici 
 855 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wayside Observatory, di Minnetonka, nella Contea di Hennepin, del Minnesota

Matematica 
 855 – numero